Crime and Punishment steht für:
 engl. Titel von dt. Schuld und Sühne, Roman (1866/dt. 1882) von Fjodor Dostojewski
 Crime and Punishment, US-amerikanischer Stummfilm (1917)
 Crime and Punishment [dt. Titel Schuld und Sühne (1935, USA)], US-amerikanischer Spielfilm (1935)
 engl. Verleihtitel Crime and Punishment [franz. Originaltitel Crime et Châtiment, dt. Titel Schuld und Sühne (1935, Frankreich)], französischer Spielfilm (1935)
 engl. Verleihtitel Crime and Punishment (schwed. Originaltitel Brott och straff), schwedisches Filmdrama (1945), gedreht von Göran Strindberg
 engl. Verleihtitel Crime and Punishment (span. Originaltitel Crimen y castigo), mexikanischer Spielfilm (1951), produziert von Fernando de Fuentes
 engl. Verleihtitel Crime and Punishment (franz. Originaltitel Crime et Châtiment), französischer Spielfilm (1956), produziert von Georges Lampin
 dt. Verleihtitel Crime and Punishment (Film) (finn. Originaltitel Rikos ja rangaistus), finnischer Spielfilm (1983)
 Crime and Punishment, US-amerikanisches TV-Drama (1998), produziert von Joseph Sargent
 Crime and Punishment (dt. Titel Crime and Punishment – Du sollst nicht töten), US-amerikanisch-russisch-polnisches Filmdrama (2002), produziert von Menahem Golan

Siehe auch:
 Schuld und Sühne (Begriffsklärung)
 Crime et Châtiment
 National Museum of Crime & Punishment